Girolata steht für:
 Girolata, ein Dorf auf Korsika
 Girolata (Schiff), Fähre der Reederei La Méridionale